Mark Matheson, född 1 februari 1984 i Calgary, Kanada, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för franska Dragons de Rouen i Ligue Magnus. Han har tidigare spelat i bland annat Linköping HC i SHL, Milwaukee Admirals och Chicago Wolves i AHL.

Externa länkar 

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Linköping HC
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Calgary
Födda 1984
Levande personer
Män
Spelare i Chicago Wolves (2001–)
Ishockeyspelare i UMass Minutemen
Alumner från University of Massachusetts Amherst